Adams (Ilocos Norte), een gemeente in de Filipijnse provincie Ilocos Norte

Plaatsen in de Verenigde Staten:

Overige landen 
Adams (rivier), Nieuw-Zeeland

Personen
Abigail Adams, de tweede first lady van de Verenigde Staten
Akeem Adams (1991-2013), voetballer uit Trinidad en Tobago
Ansel Adams, een Amerikaanse fotograaf
Barbara Georgina Adams, een Britse Egyptologe
Ben Adams, een Brits zanger
Benjamin Adams, een Amerikaans atleet
Brian Adams (doorverwijspagina)
Bryan Adams, zie Brian Adams
Cammile Adams, een Amerikaanse zwemster
Don Adams (doorverwijspagina)
Douglas Adams, een Britse schrijver
Edwin Plimpton Adams (1878-1956), een natuurkundige aan de Princeton University
Gerry Adams, een Noord-Ierse politicus
Hendrik Adams, een Nederlandse senator namens de Boerenpartij
Henry Brooks Adams, een Amerikaanse historicus en schrijver
Irene Adams, een Britse politica
James Adams (doorverwijspagina)
Jane Adams (doorverwijspagina)
Jasper Adams, een Nederlandse handballer
John Adams (doorverwijspagina)
Louisa Adams, een first lady van de Verenigde Staten
Martin Adams, een Engelse darter
Mason Adams, een Amerikaanse acteur
Michael Adams, een Britse schaker
Nicola Adams, een Britse boksster
Patch Adams, een Amerikaanse medicus
Peggy Scott-Adams, een Amerikaanse zangeres
Pepper Adams, een Amerikaanse musicus
Richard Adams, een Britse schrijver
Roel Adams, een Nederlandse handballer
Rudi Adams, een Duitse politicus
Ryan Adams, een Amerikaanse country singer-songwriter
Samuel Adams, een Amerikaanse politicus
Scott Adams, een Amerikaanse stripauteur
Sherman Adams, een Amerikaanse politicus
Thomas Adams, een Amerikaanse uitvinder
Tony Adams, een Engelse voetballer
Walter Adams, een Amerikaanse astronoom
William Adams, een Engelse zeeman

Overig
Adams Musical Instruments,  maker van blaas- en slagwerkinstrumenten.

Engelse achternaam